Аргентина является федеративной республикой и подразделяется на 23 провинции (), и один федеральный округ () Буэнос-Айрес. Каждый субъект федерации имеет собственную конституцию, в соответствии с которой осуществляется самоуправление.

Провинции делятся на департаменты (), кроме провинции Буэнос-Айрес, которая делится на 135 округов (). Федеральный округ — столица страны город Буэнос-Айрес делится на 48 кварталов (), которые объединены в 15 коммун (), законодательный орган федерального округа — легислатура города Буэнос-Айрес (Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires), глава федерального округа и глава исполнительной власти федерального округа — Глава правительства города Буэнос-Айрес (Jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

Провинции Аргентины 
Основные сведения о провинциях и округе Аргентины представлены в таблице:

Регионы 
Аргентина также делится на регионы, выделяемые по природным и культурно-историческим особенностям. Всего выделяется 6 или 7 областей (в зависимости от того, выделяется ли одна область Пампасы или две — Равнины Пампас и Сьерры Пампас):

Хотя есть провинции, которые принадлежат более чем к одному региону, здесь они показаны принадлежащими к региону, куда входит их большая часть. Тукуман, самая маленькая провинция Аргентины, входит в состав трёх регионов: Пампасов на юге, Гран-Чако на северо-востоке и Аргентинского Северо-Запада на остальной части.

См. также 
 ISO 3166-2:AR

Примечания

Источники 
 Аргентина в справочнике СУС «Вебнабор»

Ссылки 
 Административно-территориальное деление Аргентины по ISO.
 Адм.-терр. деление Аргентины, географическое положение — Google map.

 
Списки:География Аргентины